Kotijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kotijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742009-172211), sjö i Gällivare kommun, 
Kotijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743530-175980), sjö i Gällivare kommun,  (4,38 ha)
Kotijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743754-171798), sjö i Gällivare kommun,  (9,57 ha)
Kotijärvi (Gällivare socken, Lappland, 747989-170210), sjö i Gällivare kommun,  (51,8 ha)
Kotijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749387-169553), sjö i Gällivare kommun,  (81,4 ha)

Finland
Kotijärvi (sjö i Finland, Södra Savolax)
Kotijärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen)

Se även
Kotajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn